Гявуркала:

 Гявуркала (Агдам) — городище и некрополь, относящиеся к III—X вв., расположенное на территории современного села Бойахмедли.
 Гявуркала (Кабала) — цитадель города Кабала
 Гявуркала (Огуз) — крепость, расположенная на вершине горы Каладаг близ села Хачмаз Огузского района.
 Гявуркала (Шахтахты) — ранний город-крепость III—II тысячелетий до н. э., расположенный близ села Шахтахты.
 Гявуркала (Шеки) — крепость, расположенная в Шекинском районе.